Фатехпур () — город на юге центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Фатехпур.

География 
Абсолютная высота — 185 метров над уровнем моря. Расположен в 76 км от Канпура и в 117 км от Аллахабада.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 194 270 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через город проходит железная дорога, соединяющая Дели и Хаору. Ближайший аэропорт находится в Канпуре.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш